Anthriscus nodosa är en flockblommig växtart som beskrevs av Christiaan Hendrik Persoon. Anthriscus nodosa ingår i släktet småkörvlar, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Småkörvlar
nodosa